Cinema
 The Big Easy, filme (1987) com Dennis Quaid, traduzido no Brasil como Acerto de Contas
 Keys to Tulsa, filme (1997) com Eric Stoltz e James Spader, exibido no Brasil como Acerto de Contas
 L'Anniversaire, comédia francesa (2005) distribuída no Brasil como Aniversário - O Acerto de Contas
 Wrong Turn at Tahoe, filme (2009) com Cuba Gooding Jr., distribuído no Brasil como Acerto de Contas
 Recoil (2011), filme com Steve Austin, rebatizado no Brasil como Acerto de Contas
 Blood of Redemption, filme (2013) com Dolph Lundgren, conhecido no Brasil como Acerto de Contas
 Misfortune, filme (2016) com Jenna Kanell, traduzido em Portugal como Acerto de Contas
 The Accountant, filme (2016) com Ben Affleck, exibido em Portugal como The Accountant - Acerto de Contas
 Suicide Squad: Hell to Pay, filme (2018) com Christian Slater e Vanessa Williams, rebatizado no Brasil como Esquadrão Suicida: Acerto de Contas

Desambiguações de cinema